Lubuk (Kundur), een plaats in Indonesië
Lubuk (Pelepat Ilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing